liberum veto – zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dająca prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał.
 Liberum Veto – galicyjskie pismo satyryczne wydawane w latach 1903–1905 w Krakowie
 Liberum Veto – polski zespół muzyczny

Przypisy